Jørgen Brahe er navnet på flere personer:

 Jørgen Thygesen Brahe til Tostrup (1515-1565) til Tostrup i Skåne – dansk lensmand
 Jørgen Ottesen Brahe (1553-1601) til Tostrup og Gundestrup i Skåne – dansk lensmand
 Jørgen Thygesen Brahe (1583-1640) – Tycho Brahes søn
 Jørgen Brahe (rigsråd) (1585-1661) til Hvedholm – dansk rigsråd
 Jørgen Brahe (landsdommer) (1662-1716) til Hvedholm – dansk landsdommer